Nauru dzieli się na 14 dystryktów (okręgów administracyjnych). Największy to Anibare. Najwięcej ludności ma dystrykt Denigomodu.

!

en:Nauru#Administrative divisions